Пам'ятник адміралу Макарову — пам'ятники Степану Осиповичу Макарову, встановлені російському флотоводцю, океанографу, полярному досліднику, кораблебудівнику, віце-адміралу в декількох містах колишньої Російської імперії

Росія 

 Пам'ятник адміралу Макарову — пам'ятник у Владивостоці
  — пам'ятник у Кронштадті

Україна 

 Пам'ятник адміралу Макарову — пам'ятник у Миколаєві, місті, де народився майбутній адмірал